Богумин (, , ) — город на северо-востоке Чешской республики, в районе Карвина Моравскосилезского края. Расположен в 9 км к северо-востоку от Остравы на границе с Польшей, на высоте 198 м над уровнем моря. Сразу к северу от города река Олше впадает в Одру. Территория города составляет около 31 км². Богумин является важным железнодорожным узлом Чехии.

История 
Первые письменные упоминания о Богумине относятся к 1256 году.

Население 

По данным на 2011 год население города насчитывало 23 005 человек, главным образом чехи. Польская община довольно мала, имеется крупная цыганская община. До Второй мировой войны значительную долю населения составляли также немцы.

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Моравскосилезского края
Города Тешинской Силезии